Sanders se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Francis E. Sanders
 Roger William Sanders
 William J. Sanders